Bloemarts of Bloemaerts is een Nederlandse achternaam, en kan verwijzen naar de volgende personen:

 Arnoldus Bloemaerts (? - ?), burgemeester van Venlo
 Henry Bloemarts (1772 - 1839), burgemeester van Weert
 Arnold Bloemarts (1780 - 1843), Limburgs notaris en maire/burgemeester van Venlo
 Louis Bloemarts (1801 - 1865), burgemeester van Weert en buitengewoon lid van de Tweede Kamer

Zie ook:
 Bloemaert